Акакий () — восточноримский политический деятель первой половины V века.

О биографии Акакия известно мало подробностей. В 426 году он занимал должность комита священных щедрот про восточноримском императоре Феодосии II. К нему адресовано 4 закона из кодекса Феодосия.

Литература 
 

Чиновники Римской империи